Handel (economie), het uitwisselen van goederen
 Handel (plaats), een dorp in de Nederlandse provincie Noord-Brabant
 Handel (premetrostation), een premetrostation in Antwerpen
 Georg Friedrich Händel, een Duits componist
 Thomas Händel, een Duits politicus